Fröb ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fröb (1857–1946), deutscher Auswanderer
 Oskar Fröb (1851–1921), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL